Cincinnatus – cognomen gens Quinctia (np. Lucjusz Kwinkcjusz Cyncynat)
 Cincinnatus – miasto w hrabstwie Cortland, w stanie Nowy Jork